Hrašća je naseljeno mjesto u Republici Hrvatskoj u Zagrebačkoj županiji.

Zemljopis 

Administrativno je u sastavu Jastrebarskog. Naselje se proteže na površini od 3,79 km².

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine Hrašća ima 139 stanovnika koji žive u 46 kućanstava. Gustoća naseljenosti iznosi 36,68 st./km².

Izvori

Naselja u Zagrebačkoj županiji